A Marinha Real Britânica teve nove navios e uma base naval nomeadas HMS Neptune:

 , um navio de linha de segunda classe operado entre 1683 e 1784; renomeado HMS Torbay em 1750.
 , um navio de linha de segunda classe operado entre 1757 e 1784.
 , um navio de linha de segunda classe da Classe Neptune operado entre 1797 e 1818
 , um navio de linha de primeira classe operado entre 1832 e 1875.
 , um cúter operado entre 1863 e 1905.
 , um navio blindado operado entre 1878 e 1903; originalmente construído para a Armada Imperial Brasileira como Independência.
 , um couraçado operado de 1911 e 1921.
 , um cruzador rápido da Classe Leander operado entre 1934 e 1941.
 HMS Neptune, um cruzador rápido da Classe Neptune nunca construído.
 HMS Neptune, nome da instalação em terra na HMNB Clyde.